Rajd Wielkiej Brytanii 2019 (75. Wales Rally GB 2019) – 75. Rajd Wielkiej Brytanii rozgrywany w Wielkiej Brytanii w Walii od 3 do 6 października 2019 roku. Był dwunastą rundą Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2019. Rajd był rozgrywany na nawierzchni szutrowej. Jego bazą było miasto Llandudno. W rajdzie zawodnicy startowali między innymi w kategoriach WRC, WRC2, WRC-2 Pro i Junior WRC.

Rajd Wielkiej Brytanii 2019 wygrał, zdobywając komplet punktów (za wygrany rajd i odcinek Power Stage), Estończyk Ott Tänak, było to dla niego dwunaste zwycięstwo w WRC, szóste w tym roku i pierwsze w Rajdzie Wielkiej Brytanii. Drugie miejsce z ponad dziesięcisekundową stratą zajął Belg Thierry Neuville, na trzecim miejscu dojechał Francuz Sébastien Ogier. Jedyny Polak startujący w tej rundzie Kajetan Kajetanowicz, po perypetiach na trasie rajdu zajął ostatecznie niepunktowane dwunaste miejsce w klasie WRC2.

Lista startowa

Poniższa lista startowa spośród 59 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników startujących w mistrzowskiej klasie: WRC, WRC2, WRC2 Pro i Junior WRC.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage - OS22

Wyniki końcowe rajdu

Wyniki po 12 rundach

WRC

Kierowcy

Zespoły

WRC2 PRO

Kierowcy

WRC2

Kierowcy

JUNIOR WRC

Kierowcy

Przypisy 

2019
Wielka Brytania
2019 w Wielkiej Brytanii